«My Love» — песня, написанная Джастином Тимберлейком, T.I., Нэйтом Хиллсом и Тимбалэндом для второго студийного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds (2006). Он выиграл награду «Грэмми» в 2007 за Лучшее рэп/песенное совместное исполнение. Песня была выпущена вторым синглом из альбома и получила преимущественно мировой успех.

Чарты

Ссылки 
 Официальный сайт Джастина Тимберлейка
 Страница Джастина Тимберлейка на MySpace
 

Песни Джастина Тимберлейка
Синглы 2006 года
Песни по алфавиту
Песни 2006 года
Песни, спродюсированные Тимбалэндом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Pop 100
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение
Синглы Jive Records
Песни Тимбалэнда